Der Skilanglauf-Weltcup 2013/14 ist eine von der FIS organisierte Wettkampfserie, die am 29. November 2013 in Kuusamo begann und am 16. März 2014 in Falun endete. Höhepunkt der Saison waren die XXII. Olympischen Winterspiele vom 7. bis 23. Februar 2014 in Sotschi.

Zum achten Mal wurde im Rahmen des Weltcups die Tour de Ski ausgetragen, ein Etappenrennen, für das es im Falle des Sieges 400 anstatt der üblichen 100 Weltcuppunkte gibt. Außerdem fand zum siebten Mal das Weltcup-Finale statt, ebenfalls ein Etappenrennen, dessen Sieger 200 Punkte erhält.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Weblinks 
Weltcup Herren

Weltcup Damen

2013/14
Wintersport-Weltcup 2013/14